Achim Leutz ist der Name folgender Personen:

* Achim Leutz (Luftfahrtingenieur) (1940–2017), deutscher Luftfahrtingenieur und Fluglehrer
 Achim Leutz (Molekularbiologe), deutscher Molekularbiologe